Вилькин (Вилькина) — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители 
 Вилькин, Александр Михайлович (род. 1943) — советский и российский актёр, режиссёр, педагог.
 Вилькин, Андрей Яковлевич (род. 1958) — советский и белорусский каратист, тренер.
 Вилькин, Яков Рувимович (1932—1997) — советский писатель, этнограф и педагог.



См. также 
 Вилькина